Gabriël (voornaam)
 Gabriël (aartsengel), een figuur uit de Tenach, het Nieuwe Testament en de Koran
 Gabriël van België, Prins van België
 Gabriël van Nassau, Prins van Luxenburg
 Gabriel van Hjula, de 32e patriarch van de Maronitische Kerk (r. 1357-1367)
 Gabriel van Blaouza, de 49e patriarch van de Maronitische Kerk (r. 1704-1705)
 Gabriel (automerk), een automerk
 Carel van Nievelt (pseudoniem: Gabriël), een Nederlandse schrijver
 Gabriel (film), een Amerikaanse film uit 2014
 Gabriël, Voorste Molen (Kortenhoef), een windmolen in Kortenhoef

Personen met de achternaam Gabriel
Siegmund Gabriel, Duits scheikundige, ontdekker van de gabrielsynthese
Peter Gabriel, Brits zanger en muzikant
Paul Joseph Constantin Gabriël (1828-1903), Nederlands kunstschilder
Paulus Joseph Gabriël (1794-1833), Nederlands kunstschilder en beeldhouwer
Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), Frans architect
Gustaaf Gabriël (1876-1962), Belgisch senator en hoofdredacteur

Zie ook
Gabriëls, doorverwijspagina
Sint-Gabriël, doorverwijspagina
San Gabriel, doorverwijspagina